Philip Mechanicus (journalist) (1889-1944)
 Philip Mechanicus (fotograaf) (1936-2005)